Spatzen bezeichnet:
 Sperlinge, eine Familie der Singvögel
 Spätzle, eine Teigware
 Im südlichen Österreich (Steiermark, Kärnten) umgangssprachlich einen Muskelkater